Efremov ou Iefremov (en ), au féminin Efremova ou Iefremova (), est un nom de famille russe courant qui peut faire référence à :

Patronymes 
 Constantin Efremov (1910-1943), espion soviétique, agent du GRU
  (1866-1945), homme politique, ministre du Gouvernement provisoire de 1917
 Ivan Efremov (1908-1972), paléontologue, géologue et auteur de science-fiction soviétique.
 Ivan Efremov (1986-), haltérophile ouzbek.
 Lilia Efremova (1977-), biathlète ukrainienne.
 Mikhaïl Efremov (1963-), acteur russe
 Oleg Efremov (1927-2000), acteur de théâtre soviétique.
, lieutenant-général de l'armée des Cosaques du Don

Topomymes 
 Iefremov, ville de l'oblast de Toula, en Russie.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe